McKnight kan som auktorsförkortning betyda:

 Donald George McKnight
 Kent H. McKnight

Robotskapade auktorsförkortningar